Benevolence (frenologie), een faculteit in de in opspraak geraakte theorie van de frenologie
USS Benevolence (AH-13), een Amerikaans hospitaalschip